Dit is een lijst van planetoïden 44201-44300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (44201) - || 1998 MS28|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (44202) - || 1998 MJ32|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (44203) - || 1998 MN34|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (44204) - || 1998 MJ35|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (44205) - || 1998 MY45|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (44206) - || 1998 OM || 17 juli 1998 || LONEOS
|-
| (44207) - || 1998 OJ1|| 21 juli 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (44208) - || 1998 OY6|| 20 juli 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44209) - || 1998 OH7|| 28 juli 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44210) - || 1998 OX10|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (44211) - || 1998 OC12|| 23 juli 1998 || J. Broughton
|-
| (44212) - || 1998 OJ12|| 29 juli 1998 || J. Broughton
|-
| (44213) - || 1998 OZ13|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (44214) - || 1998 OC14|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (44215) - || 1998 OX14|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| 44216 Olivercabasa || 1998 PH || 4 augustus 1998 || E. Vigil, F. Casarramona
|-
| (44217) Whittle || 1998 PO1|| 12 augustus 1998 || J. Broughton
|-
| (44218) - || 1998 QO1|| 17 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (44219) - || 1998 QB3|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44220) - || 1998 QT7|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44221) - || 1998 QK8|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44222) - || 1998 QG9|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44223) - || 1998 QH10|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44224) - || 1998 QP10|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44225) - || 1998 QY10|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44226) - || 1998 QZ11|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44227) - || 1998 QP14|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44228) - || 1998 QT16|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44229) - || 1998 QH22|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44230) - || 1998 QS22|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44231) - || 1998 QE25|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44232) - || 1998 QJ28|| 25 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44233) - || 1998 QM28|| 26 augustus 1998 || P. G. Comba
|-
| (44234) - || 1998 QE29|| 26 augustus 1998 || L. Šarounová
|-
| (44235) - || 1998 QL31|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44236) - || 1998 QA33|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44237) - || 1998 QC33|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44238) - || 1998 QV33|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44239) - || 1998 QR34|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44240) - || 1998 QB35|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44241) - || 1998 QU36|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44242) - || 1998 QB37|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44243) - || 1998 QN37|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44244) - || 1998 QP38|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44245) - || 1998 QG40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44246) - || 1998 QQ40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44247) - || 1998 QR40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44248) - || 1998 QT41|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44249) - || 1998 QH42|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44250) - || 1998 QT42|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44251) - || 1998 QZ43|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44252) - || 1998 QF44|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44253) - || 1998 QO44|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44254) - || 1998 QM45|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44255) - || 1998 QV45|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44256) - || 1998 QJ46|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44257) - || 1998 QQ47|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44258) - || 1998 QT47|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44259) - || 1998 QW48|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44260) - || 1998 QO49|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44261) - || 1998 QR50|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44262) - || 1998 QR51|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44263) - || 1998 QR53|| 28 augustus 1998 || P. Dupouy, F. Maréchal
|-
| (44264) - || 1998 QH54|| 27 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (44265) - || 1998 QN54|| 27 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (44266) - || 1998 QV55|| 26 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (44267) - || 1998 QZ55|| 29 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (44268) - || 1998 QX60|| 23 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (44269) - || 1998 QY60|| 23 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (44270) - || 1998 QV66|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44271) - || 1998 QY67|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44272) - || 1998 QB70|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44273) - || 1998 QH70|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44274) - || 1998 QU70|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44275) - || 1998 QP71|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44276) - || 1998 QZ71|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44277) - || 1998 QY72|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44278) - || 1998 QU74|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44279) - || 1998 QH75|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44280) - || 1998 QE77|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44281) - || 1998 QX77|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44282) - || 1998 QB78|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44283) - || 1998 QP78|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44284) - || 1998 QX78|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44285) - || 1998 QD80|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44286) - || 1998 QK83|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44287) - || 1998 QO85|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44288) - || 1998 QP85|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44289) - || 1998 QU86|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44290) - || 1998 QA87|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44291) - || 1998 QL87|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44292) - || 1998 QO87|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44293) - || 1998 QQ87|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44294) - || 1998 QE89|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44295) - || 1998 QU89|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44296) - || 1998 QM90|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44297) - || 1998 QF93|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44298) - || 1998 QD94|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44299) - || 1998 QX94|| 19 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44300) - || 1998 QC95|| 19 augustus 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten